Di seguito una lista di asteroidi dal numero 440001 al 441000 con data di scoperta e scopritore.

440001-440100 

|-
|440001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440003 - ||  ||  || NEAT
|-
|440004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440008 - ||  ||  || NEAT
|-
|440009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440010 - ||  ||  || NEAT
|-
|440011 - ||  ||  || NEAT
|-
|440012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440014 - ||  ||  || NEAT
|-
|440015 - ||  ||  || NEAT
|-
|440016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440018 - ||  ||  || NEAT
|-
|440019 - ||  ||  || NEAT
|-
|440020 - ||  ||  || NEAT
|-
|440021 - ||  ||  || NEAT
|-
|440022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440024 - ||  ||  || NEAT
|-
|440025 - ||  ||  || NEAT
|-
|440026 - ||  ||  || NEAT
|-
|440027 - ||  ||  || NEAT
|-
|440028 - ||  ||  || NEAT
|-
|440029 - ||  ||  || NEAT
|-
|440030 - ||  ||  || Needville
|-
|440031 - ||  ||  || NEAT
|-
|440032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440033 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440034 - ||  ||  || NEAT
|-
|440035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440038 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|440039 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|440040 - ||  ||  || NEAT
|-
|440041 - ||  ||  || NEAT
|-
|440042 - ||  ||  || NEAT
|-
|440043 - ||  ||  || NEAT
|-
|440044 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|440045 - ||  ||  || NEAT
|-
|440046 - ||  ||  || NEAT
|-
|440047 - ||  ||  || NEAT
|-
|440048 - ||  ||  || NEAT
|-
|440049 - ||  ||  || NEAT
|-
|440050 - ||  ||  || NEAT
|-
|440051 - ||  ||  || NEAT
|-
|440052 - ||  ||  || NEAT
|-
|440053 - ||  ||  || NEAT
|-
|440054 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440055 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440056 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440057 - ||  ||  || NEAT
|-
|440058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440064 - ||  ||  || NEAT
|-
|440065 - ||  ||  || NEAT
|-
|440066 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|440067 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|440068 - ||  ||  || NEAT
|-
|440069 - ||  ||  || NEAT
|-
|440070 - ||  ||  || NEAT
|-
|440071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440072 - ||  ||  || NEAT
|-
|440073 - ||  ||  || NEAT
|-
|440074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440075 - ||  ||  || NEAT
|-
|440076 - ||  ||  || NEAT
|-
|440077 - ||  ||  || NEAT
|-
|440078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440080 - ||  ||  || CINEOS
|-
|440081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440082 - ||  ||  || NEAT
|-
|440083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440084 - ||  ||  || NEAT
|-
|440085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440086 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440091 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|440092 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|440093 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|440094 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|440095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440098 - ||  ||  || NEAT
|-
|440099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440100 - ||  ||  || NEAT
|-
|}

440101-440200 

|-
|440101 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440104 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440105 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440107 - ||  ||  || CINEOS
|-
|440108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440110 - ||  ||  || CINEOS
|-
|440111 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|440112 - ||  ||  || NEAT
|-
|440113 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440114 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440115 - ||  ||  || CINEOS
|-
|440116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440119 - ||  ||  || NEAT
|-
|440120 - ||  ||  || NEAT
|-
|440121 - ||  ||  || NEAT
|-
|440122 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440124 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|440125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440127 - ||  ||  || CINEOS
|-
|440128 - ||  ||  || NEAT
|-
|440129 - ||  ||  || NEAT
|-
|440130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440132 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|440133 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|440134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440135 - ||  ||  || NEAT
|-
|440136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440138 - ||  ||  || NEAT
|-
|440139 - ||  ||  || NEAT
|-
|440140 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440145 - ||  ||  || NEAT
|-
|440146 - ||  ||  || NEAT
|-
|440147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440155 - ||  ||  || NEAT
|-
|440156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440159 - ||  ||  || NEAT
|-
|440160 - ||  ||  || NEAT
|-
|440161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440169 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|440170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440183 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|440184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440187 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440190 - ||  ||  || CSS
|-
|440191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440199 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|440200 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

440201-440300 

|-
|440201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440202 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|440203 - ||  ||  || CSS
|-
|440204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440210 - ||  ||  || CSS
|-
|440211 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|440212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440213 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|440214 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|440215 - ||  ||  || NEAT
|-
|440216 - ||  ||  || NEAT
|-
|440217 - ||  ||  || NEAT
|-
|440218 - ||  ||  || NEAT
|-
|440219 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440222 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440226 - ||  ||  || CINEOS
|-
|440227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440229 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|440230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440232 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|440233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440237 - ||  ||  || CSS
|-
|440238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440241 - ||  ||  || Eskridge
|-
|440242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440244 - ||  ||  || NEAT
|-
|440245 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|440246 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|440247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440265 - ||  ||  || NEAT
|-
|440266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440268 - ||  ||  || CSS
|-
|440269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440277 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|440278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440291 - ||  ||  || Ottmarsheim
|-
|440292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

440301-440400 

|-
|440301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440306 - ||  ||  || NEAT
|-
|440307 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440309 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|440310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440323 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440326 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440328 - ||  ||  || NEAT
|-
|440329 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|440330 - ||  ||  || NEAT
|-
|440331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440354 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|440355 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|440356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440358 - ||  ||  || CSS
|-
|440359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440361 - ||  ||  || Jarnac
|-
|440362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440367 - ||  ||  || CSS
|-
|440368 - ||  ||  || CSS
|-
|440369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440372 - ||  ||  || CSS
|-
|440373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440374 - ||  ||  || NEAT
|-
|440375 - ||  ||  || CSS
|-
|440376 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440380 - ||  ||  || Calvin College
|-
|440381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440386 - ||  ||  || CSS
|-
|440387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440389 - ||  ||  || CSS
|-
|440390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440391 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|440392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440393 - ||  ||  || CSS
|-
|440394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440398 - ||  ||  || NEAT
|-
|440399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

440401-440500 

|-
|440401 - ||  ||  || NEAT
|-
|440402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440406 - ||  ||  || NEAT
|-
|440407 - ||  ||  || NEAT
|-
|440408 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|440409 - ||  ||  || NEAT
|-
|440410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 440411 Piovani ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|440412 - ||  ||  || NEAT
|-
|440413 - ||  ||  || NEAT
|-
|440414 - ||  ||  || NEAT
|-
|440415 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|440416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440417 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440419 - ||  ||  || NEAT
|-
|440420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440421 - ||  ||  || NEAT
|-
|440422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440426 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|440427 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|440428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440453 - ||  ||  || NEAT
|-
|440454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440467 - ||  ||  || CSS
|-
|440468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440472 - ||  ||  || NEAT
|-
|440473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440476 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440477 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|440478 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|440479 - ||  ||  || CSS
|-
|440480 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|440481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440486 - ||  ||  || CSS
|-
|440487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440490 - ||  ||  || CSS
|-
|440491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440496 - ||  ||  || CSS
|-
|440497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

440501-440600 

|-
|440501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440516 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440518 - ||  ||  || CSS
|-
|440519 - ||  ||  || NEAT
|-
|440520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440537 - ||  ||  || CSS
|-
|440538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440550 - ||  ||  || CSS
|-
|440551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440566 - ||  ||  || CSS
|-
|440567 - ||  ||  || CSS
|-
|440568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440569 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440571 - ||  ||  || CSS
|-
|440572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440577 - ||  ||  || CSS
|-
|440578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440581 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440582 - ||  ||  || CSS
|-
|440583 - ||  ||  || CSS
|-
|440584 - ||  ||  || CSS
|-
|440585 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440586 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440590 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|440591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440593 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

440601-440700 

|-
|440601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440603 - ||  ||  || CSS
|-
|440604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440607 - ||  ||  || CSS
|-
|440608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440615 - ||  ||  || CSS
|-
|440616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440618 - ||  ||  || NEAT
|-
|440619 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|440620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440630 - ||  ||  || CSS
|-
|440631 - ||  ||  || CSS
|-
|440632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440633 - ||  ||  || CSS
|-
|440634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440642 - ||  ||  || CSS
|-
|440643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440645 - ||  ||  || CSS
|-
|440646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440660 - ||  ||  || CSS
|-
|440661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440670 - ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|440671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440680 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|440681 - ||  ||  || CSS
|-
|440682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440683 - ||  ||  || CSS
|-
|440684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440696 - ||  ||  || CSS
|-
|440697 - ||  ||  || CSS
|-
|440698 - ||  ||  || CSS
|-
|440699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

440701-440800 

|-
|440701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440715 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|440716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440725 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440747 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440760 - ||  ||  || CSS
|-
|440761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440765 - ||  ||  || CSS
|-
|440766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440774 - ||  ||  || CSS
|-
|440775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440779 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440782 - ||  ||  || CSS
|-
|440783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440793 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|440794 Wytrzyszczak ||  ||  || Andrushivka
|-
|440795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440797 - ||  ||  || NEAT
|-
|440798 - ||  ||  || NEAT
|-
|440799 - ||  ||  || NEAT
|-
|440800 - ||  ||  || NEAT
|-
|}

440801-440900 

|-
|440801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440802 - ||  ||  || NEAT
|-
|440803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440804 - ||  ||  || NEAT
|-
|440805 - ||  ||  || NEAT
|-
|440806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440808 - ||  ||  || NEAT
|-
|440809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440810 - ||  ||  || NEAT
|-
|440811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440812 - ||  ||  || CSS
|-
|440813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440814 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440815 - ||  ||  || NEAT
|-
|440816 - ||  ||  || NEAT
|-
|440817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440820 - ||  ||  || Cordell-Lorenz
|-
|440821 - ||  ||  || CSS
|-
|440822 - ||  ||  || CSS
|-
|440823 - ||  ||  || CSS
|-
|440824 - ||  ||  || CSS
|-
|440825 - ||  ||  || CSS
|-
|440826 - ||  ||  || NEAT
|-
|440827 - ||  ||  || CSS
|-
|440828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440830 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440833 - ||  ||  || Masiero, J.
|-
|440834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440835 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440838 - ||  ||  || CSS
|-
|440839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440840 - ||  ||  || CSS
|-
|440841 - ||  ||  || CSS
|-
|440842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440847 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440848 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440849 - ||  ||  || CSS
|-
|440850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440854 - ||  ||  || CSS
|-
|440855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440856 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440859 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440860 - ||  ||  || CSS
|-
|440861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440865 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|440866 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|440867 - ||  ||  || CSS
|-
|440868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440871 - ||  ||  || NEAT
|-
|440872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440878 - ||  ||  || NEAT
|-
|440879 - ||  ||  || NEAT
|-
|440880 - ||  ||  || NEAT
|-
|440881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440883 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|440884 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|440885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440889 - ||  ||  || CSS
|-
|440890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440896 - ||  ||  || CSS
|-
|440897 - ||  ||  || CSS
|-
|440898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440899 - ||  ||  || NEAT
|-
|440900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

440901-441000 

|-
|440901 - ||  ||  || CSS
|-
|440902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440944 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|440945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440947 - ||  ||  || LONEOS
|-
|440948 - ||  ||  || CSS
|-
|440949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440957 - ||  ||  || CSS
|-
|440958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440969 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
|440970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|440989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440991 - ||  ||  || NEAT
|-
|440992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|440998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|440999 - ||  ||  || NEAT
|-
|441000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0440001